Yobe se može odnositi na:
 Yobe, rijeku koja protječe kroz Nigeriju i Niger
 Yobe, saveznu državu u Nigeriji